French Open 2012 - gra podwójna kobiet na wózkach – zawody deblowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 6 a 8 czerwca na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2012
French Open – gra podwójna kobiet na wózkach‎